

Geografia 
 Agua Prieta – città messicana nello stato di Sonora
 Agua Prieta – municipalità messicana nello stato di Sonora
 Huaca Prieta – antico insediamento nella Provincia di Ascope, nord-ovest del Perù

Altro 
 Ribellione di Agua Prieta – ultima campagna militare della rivoluzione messicana
 Seconda battaglia di Agua Prieta – scontro avvenuto durante la rivoluzione messicana
 Terremoto di Loma Prieta del 1989 – sisma avvenuto nella Baia di San Francisco in California nel 1989